Röschmann oder Roeschmann ist der Familienname folgender Personen:

  Dorothea Röschmann (* 1967), deutsche Opernsängerin
  Günter Roeschmann (1925–2022), deutscher Geologe
 Hermann Roeschmann, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
 Jakob Röschmann (1899–1963), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Prähistoriker
  Wilhelmine Röschmann (1892–1945), deutsche Politikerin (SPD), siehe Wilhelmine Kurfürst

Siehe auch:
 Roschmann